El término Atalía puede hacer referencia a:

Atalía, reina de Judá.
Athalia, ópera de Georg Friedrich Händel.
Atalía, tragedia de Jean Racine.
 Atalía Donosi, llamada Talita, personaje de la novela de Julio Cortázar Rayuela.